Прилепський Валентин Васильович (* 1946) — футболіст радянських часів, виступав переважно за «Таврію» (Симферополь).
 Прилепський Євген Дмитрович — український науковець, доктор фізико-математичних наук, професор.
 Прилепський Олександр Тихонович (1928—1988) — радянський хокеїст, майстер спорту СРСР, заслужений тренер РРФСР.